|}

Ehemalige Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Sendenhorst

Weblinks 

 Denkmalliste A. der Stadt Sendenhorst (Stand: 20. Juli 2021)

Sendenhorst
!